Lophopodidae är en familj av mossdjur. Lophopodidae ingår i ordningen Plumatellida, klassen Phylactolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Lophopodidae finns 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Lophopodidae